Les Championnats du monde de course d'orientation sont organisés depuis 1966. Depuis 2003, ils se déroulent annuellement alors qu'ils se tenaient auparavant tous les deux ans. Ils se composent de quatre courses : un sprint, une course moyenne distance, une course longue distance et un relais. Les premiers championnats du monde de course d'orientation se sont déroulés à Fiskars en Finlande en .

Les éditions précédentes

Championnats du monde Hommes

Championnats du monde Femmes

Championnats du monde de relais mixte

Notes et références